Howhannisjan ist der Familienname folgender Personen:

 Arman Howhannisjan (* 1990), armenischer Fußballspieler
 Arpine Howhannisjan (* 1983), armenische Politikerin und Rechtsanwältin
 Artur Howhannisjan (* 1996), armenischer Boxer
 Choren Howhannisjan (* 1955), sowjetischer und armenischer Fußballspieler
 Edgar Howhannisjan (1930–1998), armenischer Komponist
 Geworg Howhannisjan (* 1983), armenischer Fußballspieler
 Grigor Howhannisjan (* 1993), armenischer Fußballspieler
 Kamo Howhannisjan (* 1992), armenischer Fußballspieler
 Larissa Howhannisjan (* 1988), armenische Social Entrepreneur und Bildungsaktivistin
 Robert Howhannisjan (* 1991), armenischer Schachspieler
 Sawen Howhannisjan (* 1980), armenischer Fußballschiedsrichter
 Wahan Howhannisjan (1956–2014), armenischer Politiker

Siehe auch:

 Hovhannisian
 Oganessjan
 Oganessian